Serie A1 siatkarzy 2012/2013 – 68. sezon walki o mistrzostwo Włoch organizowany przez Lega Pallavolo Serie A pod egidą Włoskiego Związku Piłki Siatkowej (wł. Federazione Italiana Pallavolo, FIPAV). Zainaugurowany został 6 października 2012 roku i trwał do 12 maja 2013 roku. 

W sezonie 2012/2013 w Lidze Mistrzów Włochy reprezentowały ,  (pod nazwą Trentino Diatec) i , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, która wyłoniła mistrza Włoch.

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dwanaście drużyn rozegrało po dwa spotkania systemem kołowym. Dziesięć najlepszych awansowało do fazy play-off, dwie najsłabsze natomiast spadły do Serie A2.
 Faza play-off: składała się z pierwszej rundy, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. W pierwszej rundzie drużyny z miejsc 7-10 rywalizowały o wejście do ćwierćfinałów. Awans uzyskiwała drużyna, która jako pierwsza odniosła dwa zwycięstwa. Sześć najlepszych drużyn fazy zasadniczej zmagania rozpoczynały od ćwierćfinałów. W ćwierćfinałach i półfinałach rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw, jednak w parach meczowych rywalizacja rozpoczynała się od prowadzenia 1-0 w meczach przez drużynę, która w fazie zasadniczej zajęła wyższą pozycję. Finał rozgrywany był również do 3 zwycięstw, jednak finaliści przystępowali do rywalizacji z czystym kontem.

Drużyny uczestniczące 

Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn.  i  awansowały z Serie A2. Do rozgrywek nie przystąpiły drużyny  i . Zespół  mimo zajęcia pozycji spadkowej w poprzednim sezonie, pozostał na najwyższym szczeblu rozgrywek po odkupieniu miejsca od . Nowym uczestnikiem została drużyna  powstała na bazie zlikwidowanego zespołu .

Trenerzy

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Zmiany w tabeli fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Pierwsza runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Bibliografia 
 

2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Włoszech
2012 we Włoszech
2013 we Włoszech